Галилео:
 Галилей, Галилео (1564—1642) — итальянский философ, физик, астроном.
 «Галилео» — европейский проект спутниковой системы навигации.
 «Галилео» — исследовательский зонд НАСА.
 Галилео — международная компьютерная система бронирования авиабилетов (Galileo CRS).
 Galileo — программное обеспечение для медиапланирования.
 «Галилео» — российская познавательная программа на телеканале СТС.
 «Galileo» — немецкая познавательная программа на телеканале ProSieben.
 галилео (гал) — название единицы ускорения в СГС.
 Термометр «Галилео» — одно из названий термометра с всплывающими значениями температуры.

См. также 
 Галилея (значения)
 Галилей (значения)